Найджел Кит Энтони Стэндиш Ваз (, род. 26 ноября 1956 года, Аденская колония) — британский политик, член Лейбористской партии, депутат парламента от округа  с 1987 по 2019 год. Занимал должности  (1999—2001), председателя  (2007—2016). Член Тайного совета Великобритании с 2006 года.

За способность выходить невредимым из многочисленных скандалов британская пресса окрестила Ваза «тефлоновым политиком» и «Вазелином». В октябре 2019 года он был отстранён от работы в парламенте на 6 месяцев за отказ сотрудничать в расследовании инцидента, в котором Ваз предлагал нанятым им секс-работникам помощь в приобретении кокаина.

Младший брат  . Дальний родственник южноазиатского католического святого Иосифа Ваза.

Ранние годы 
Кит Ваз родился 26 ноября 1956 года в Адене в семье выходцев из Гоа Энтони Ваза и Мэрлин Ваз. Отец Кита был журналистом газеты The Times of India, позже получил управляющую должность в авиакомпании, мать работала учительницей. В 1965 году их семья переехала в Твикенхэм, пригород Лондона. В 1970 году отец Кита покончил с собой.

В 1979 году Ваз с отличием окончил Кембриджский университет, получив степень бакалавра права. В 1980—1987 годы работал солиситором в муниципальных учреждениях.

Политическая карьера 
В 1982 году Ваз вступил в Лейбористскую партию. Выдвигался на выборы 1983 года в округе , набрав 7,1 % голосов. Занял третье место на выборах в Европейский парламент 1984 года. На выборах 1987 года Ваз победил депутата от округа Восточный Лестер консерватора Питера Бруинвелса, набрав на 3,7 % больше голосов, и впоследствии семь раз переизбирался в нём.

В ноябре 2019 года Ваз заявил, что не будет участвовать в декабрьских выборах. По их результатам депутатом от округа Восточный Лестер стала .

Скандалы 
В 1989 году, вскоре после того, как аятолла Хомейни издал фетву, приговаривающую Салмана Рушди к смертной казни, Кит Ваз позвонил писателю и пообещал ему свою полную поддержку. Несколько недель спустя депутат возглавил в Лестере демонстрацию с призывом запретить «Сатанинские стихи», впоследствии назвав это «одним из великих дней в истории ислама и Великобритании».

В 2001 году Ваз покинул пост министра по делам Европы после обвинений в содействии индийским миллиардерам братьям Хиндуджа, финансировавшим компанию его жены, в получении британского паспорта.

4 сентября 2016 года в таблоиде Sunday Mirror вышла статья, в которой утверждалось, что Ваз, выдавая себя за торговца стиральными машинами, платил мужчинам за незащищённый секс и предлагал им помощь в приобретении кокаина. Сам Ваз заявил, что ему в напиток что-то подмешали и он ничего не может вспомнить о произошедшем, сославшись на амнезию; в то же время, отвечая на вопросы , он утверждал, что описанные журналистами события «не имеют никакого отношения к тому, что было на самом деле». В ответ на это Mirror опубликовала аудиозапись и расшифровку разговоров со следующей встречи, записанных одним из мужчин. Также Ваз утверждал, что встреча с мужчинами была назначена им, чтобы договориться о ремонте в его квартире, что он не был заинтересован в сексе, и даже если бы он имел место, то это его личное дело.

6 сентября Ваз покинул пост председателя парламентского комитета внутренних дел. В октябре 2019 года  обвинил его в отказе сотрудничать с расследованием и нанесении значительного ущерба репутации Палаты общин и отстранил от работы на 6 месяцев.

Примечания 

Члены Тайного совета Великобритании
Выпускники Кембриджского университета
Выпускники колледжа Гонвилл-энд-Киз
Персоналии:Лондон
Иммигранты Великобритании
Члены Лейбористской партии (Великобритания)
Члены парламента Соединённого Королевства (1983—1987)
Члены парламента Соединённого Королевства (1987—1992)
Члены парламента Соединённого Королевства (1992—1997)
Члены парламента Соединённого Королевства (1997—2001)
Члены парламента Соединённого Королевства (2001—2005)
Члены парламента Соединённого Королевства (2005—2010)
Члены парламента Соединённого Королевства (2010—2015)
Члены парламента Соединённого Королевства (2015—2017)
Члены парламента Соединённого Королевства (2017—2019)